Brakemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Brakemeier (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und von 1989 bis 2004 Bürgermeister der Stadt Detmold
 Gottfried Brakemeier (* 1937), ehemaliger Präsident des brasilianischen Nationalen Kirchenrates und des Lutherischen Weltbundes